Giosa ist der Nachname folgender Personen:

 Nicola De Giosa (1819–1885), italienischer Komponist und Dirigent
 Sue Giosa (* 1953 oder 1963), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin